Numworld — дебютний студійний альбом американського репера Numskull, виданий 26 червня 2007 р. лейблами Ball or Fall Records і Numworld Entertainment. Дистриб'ютор: Fontana Records.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Дебютні альбоми 2007
Хіп-хоп альбоми